Ча́лий — українське прізвище.

Відомі носії 

 Чалий Богдан Йосипович (1924-2008) — український поет, прозаїк, драматург.
 Чалий Валерій Олексійович (1970) — український дипломат. Посол України в США.
 Чалий Василь Пилипович (1911—1978) — віце-адмірал.
 Чалий Віталій Володимирович — старший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Чалий Дмитро Васильович (1904) — український літературознавець.
 Чалий Дмитро Сергійович (1982) — голова Правління ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство».
 Чалий Кирило Геннадійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Чалий Михайло Корнійович (1816—1907) — біограф Тараса Шевченка.
 Чалий Олександр Микитович (1918—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Чалий Олександр Олександрович (1954) — український державний діяч, дипломат, юрист.
 Чалий Сава — полковник.
 Чалий Тимофій (1994) — російський легкоатлет.
 Чалий Олексій Михайлович (1961) — колаборнат, самопроголошений мер Севастополя у складі окупаційної влади Росії.
 Чалий Ярослав Михайлович (1966—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища